Özal est un prénom masculin d'origine turque. Il se prononce .

C'est également un nom de famille, porté notamment par :
 Mehmet Özal (1973-), lutteur turc spécialiste de la lutte gréco-romaine.
 Turgut Özal (1927-1993), dirigeant politique turc.

Prénom turc
Prénom masculin
Homonymie de patronyme turc